Dorrego bezeichnet:

 Hugo Dorrego (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Manuel Dorrego (1787–1828), argentinischer Militär und Politiker
 Silvio Dorrego (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Dorrego (Mendoza), Ort in Argentinien
 Coronel Dorrego, Stadt in Argentinien
 Partido Coronel Dorrego, Verwaltungseinheit der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Avenida Dorrego, Straße in Buenos Aires
 Plaza Dorrego, Platz in Buenos Aires